

Patronyme 

 Alice Montigny (1872-1954) dite Henry Ferrare, auteure dramatique et lyrique ;
 Caroline Montigny-Rémaury (1843-1913), pianiste, mère d'Alice ;
 Charles de Montigny (1805-1868), diplomate ;
 Fernand de Montigny (1885-1974), multi-médaillé olympique belge en escrime et en hockey sur gazon et architecte ;
 Jean Montigny (1892-1970), personnalité politique française ;
 Jean de Montigny (1637-1671), poète et évêque ;
 Louis Adrien Brice de Montigny (1731-1811), général de la Révolution et de l'Empire ;
 Jenny Montigny (1875-1937), peintre belge ;
 Philippe Montigny (né en 1959), expert français contre la corruption ;
 Philippe-Claude Montigny (1734-1800), ébéniste français.

Pseudonyme 

 François de La Grange d'Arquian, dit le « maréchal de Montigny » (1554-1617), seigneur de Montigny, militaire français ;
 Adolphe Lemoine, dit Montigny (1812-1880), acteur français ;
 Serge Montigny (1922-2005), écrivain français.

Toponyme 
Le nom Montigny provient de Montaniacum, formé avec le suffixe d'origine gauloise -acum.

 Montigny, commune française du Calvados ;
 Montigny, commune française du Cher ;
 Montigny, commune française du Loiret ;
 Montigny, ancienne commune française de la Manche ;
 Montigny, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Montigny, ancienne commune française de l’Oise ;
 Montigny, ancienne commune française de la Haute-Saône ;
 Montigny, ancienne commune française de la Sarthe ;
 Montigny, commune française de la Seine-Maritime ;
 Montigny, ancienne commune française des Deux-Sèvres ;
 Montigny, ancienne commune française de la Somme ;
 Maignelay-Montigny, commune française de l’Oise ;
 Montigny-aux-Amognes, commune française de la Nièvre ;
 Montigny-devant-Sassey, commune française de la Meuse ;
 Montigny-en-Arrouaise, commune française de l’Aisne ;
 Montigny-en-Cambrésis, commune française du Nord ;
 Montigny ou Montigny-en-Chablais, ancien village français de la Haute-Savoie ;
 Montigny-en-Gohelle, commune française du Pas-de-Calais ;
 Montigny-en-Morvan, commune française de la Nièvre ;
 Montigny-en-Ostrevent, commune française du  Nord ;
 Montigny-l'Allier, commune française de l’Aisne ;
 Montigny-la-Resle, commune française de l’Yonne ;
 Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines ;
 Montigny-le-Chartif, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Montigny-le-Franc, commune française de l’Aisne ;
 Montigny-le-Gannelon, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Montigny-le-Guesdier, commune française de Seine-et-Marne ;
 Montigny-Lencoup, commune française de Seine-et-Marne ;
 Montigny-Lengrain, commune française de l’Aisne ;
 Montigny-lès-Arsures, commune française du Jura ;
 Montigny-lès-Cherlieu, commune française de la Haute-Saône ;
 Montigny-lès-Condé, commune française de l’Aisne ;
 Montigny-lès-Cormeilles, commune française du Val-d'Oise ;
 Montigny-les-Jongleurs, commune française de la Somme ;
 Montigny-lès-Metz, commune française de Moselle ;
 Montigny-les-Monts, commune française de l’Aube ;
 Montigny-lès-Vaucouleurs, commune française de la Meuse ;
 Montigny-lès-Vesoul, commune française de la Haute-Saône ;
 Montigny-Montfort, commune française de la Côte-d'Or ;
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, commune française de la Côte-d'Or ;
 Montigny-Saint-Barthélemy, commune française de la Côte-d'Or ;
 Montigny-sous-Marle, commune française de l’Aisne ;
 Montigny-sur-Armançon, commune française de la Côte-d'Or ;
 Montigny-sur-Aube, commune française de la Côte-d'Or ;
 Montigny-sur-Avre, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Montigny-sur-Canne, commune française de la Nièvre ;
 Montigny-sur-Chiers, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Montigny-sur-Crécy, commune française de l’Aisne ;
 Montigny-sur-l'Ain, commune française du Jura ;
 Montigny-sur-l'Hallue, commune française de la Somme ;
 Montigny-sur-Loing, commune française de Seine-et-Marne ;
 Montigny-sur-Meuse, commune française des Ardennes ;
 Montigny-sur-Vence, commune française des Ardennes ;
 Montigny-sur-Vesle, commune française de la Marne ;
 Lac De Montigny, plan d'eau canadien de l’Abitibi-Témiscamingue.

Bâtiment 
 L'hôtel de Montigny, hôtel particulier situé rue Montigny, à Aix-en-Provence (France).



Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France